АНП — аббревиатура.

 Австрийская народная партия
 «Адекватная дневная норма потребления» — эквивалент медицинского термина «рекомендуемая суточная норма потребления», который используется в пищевой промышленности для указания норма потребления пищевых продуктов.